Post-Impressionists: Van Gogh è un film documentario del 2000 dedicato alla vita di Vincent van Gogh.

Collegamenti esterni
 

Film documentari biografici
Film documentari statunitensi
Film su Vincent van Gogh